

Patronyme 

 Guillaume Duchenne de Boulogne (1806-1875), médecin neurologue français ;
 Jean-Marc Duchenne (1959-), compositeur français.

Médecine 
 
 Myopathie de Duchenne, maladie génétique